Тере́щенки — казацко-мещанский и дворянский (с 1870 года) род происходящий из Глуховщины.

Родоначальником рода был Артем Терещенко (1794—1873), который разбогател во время Крымской войны на поставках хлеба и корабельного леса, потом занялся сахаром и другими отраслями промышленности.
Его правнук, Михаил Иванович был министром иностранных дел Временного правительства России в 1917 году.

Описание герба 
В голубом щите вертикально золотая оторванная львиная лапа держит три серебряных колоса с листьями. По сторонам по золотой византийской монете.

Над щитом дворянский коронованный шлем. Нашлемник — золотая львиная лапа держит три серебряных колоса с листьями. Намёт голубой с золотом. Щитодержатели — два льва. Первый пересечён золотом и голубым, второй голубым и золотом. Оба с красными глазами и языком. Девиз: «Стремлением к общественным пользам» золотом по голубому. Герб Терещенко внесён в Часть 14 Сборника дипломных гербов Российского Дворянства, невнесённых в Общий Гербовник, стр. 19.

Представители рода 

 
 Никола Артемьевич (1819—1903) — предприниматель и благотворитель
 Терещенко, Варвара Николаевна (1852—1922) ∞ Богдан Иванович Ханенко
 Иван Николаевич (1834—1903) — коллекционер, меценат, владелец сахарорафинадных заводов, крупный землевладелец
 Михаил Иванович (1886—1956) — министр иностранных дел Временного правительства
 Пётр Михайлович (1919—2004) — кавалер ордена Почётного Легиона
 Мишель Терещенко ; р. 1954) — украинский предприниматель, меценат. Кандидат в президенты Украины на выборах 2019 года.
 Иван Михайлович (1931—1990)
 Мишель Терещенко (; р. 1956) — французский философ
 Александр Николович (1856—1911) — киевский благотворитель и общественный деятель
 Фёдор Артемьевич (1832—1894) — общественный деятель
 Фёдор Фёдорович (1888—1950) — авиаконструктор
 Семён Артемьевич (1839—1893) — миллионер, директор банка, владелец суконной фабрики
 Константин Семёнович (1866—?)
 Сергей Семёнович (1869—1894)
 Николай Семёнович (1871—?) — российский промышленник, шахматист-любитель и шахматный меценат.

Ссылки 

 
 
 
 
 ДС, том XIV, стр.19
 "Терещенкоград" - истоки и география - статья про вклад семьи Терещенко в архитектуру и искусство Киева

 
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы